Дитрих фон Хайнсберг (, ; ум. между 17 и 21 января , Стоккем) — граф Шини и Лоона в 1336—1361 годах, сеньор Хайнсберга с 1331 года (под именем Дитрих IV). 

Сын Готфрида IV, сеньора Хайнсберга, Бланкенберга и Вассенберга, и его жены Матильды де Лооз, сестры графа Лоона и Шини Луи IV.

Биография 
В 1336 году его дядя Луи IV умер бездетным. Согласно договору от 1190 года в случае отсутствия прямых наследников графство Лоон должно было отойти епископству Льеж. Однако епископ Адольф де Ла Марк, на чьей сестре был женат Дитрих фон Хайнсберг, разрешил родственнику вступить в наследство.

В 1344 году Адольф де Ла Марк умер, и его преемником стал племянник — Энгельберт III де Ла Марк. Тот тоже не стал претендовать на Лоон, и Дитрих фон Хайнсберг благополучно правил этим графством до своей смерти.

Дитрих фон Хайнсберг завещал свои владения племяннику — Готфриду фон Хайнсбергу. Однако после его смерти архиепископ Энгельберт III де Ла Марк воспользовался правом, предусмотренным договором от 1190 года, и ввёл в Лоон свои войска. Готфрид фон Хайнсберг получил только графство Шини, которое вскоре продал.

Брак и дети 
Жена (свадьба не позднее 1320) — Кунигунда де Ла Марк, дочь Энгельберта I, графа де Ла Марк, и Кунегунды де Блискастель. Единственный ребёнок — сын, умерший ещё при жизни отца:
 Готфрид де Лооз (ум. 1342/47), сеньор де Миллен. Он с ноября 1336 года был женат на Матильде (Мехтильде) Гельдернской (1324—1384), дочери герцога Райнальда II, но детей в этом браке не было.

Примечания

Литература 
 La fonction épiscopale à Liège aux xiiie et xive siècles: étude de politologie historique, Alain Marchandisse, 1998, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et de Lettres de l’Université de Liège.

Ссылки 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/LIMBURG.htm#GottfriedHeinsbergdied1331

Графы Лоона
Графы Шини
Сеньоры Хайнсберга